«Emigrante del Mundo» — дебютный сингл Лученцо. Он был выпущен во Франции в 2007 году, а затем после успеха новых хитов кудуро сингл был перевыпущен в 2010. Песня вошла в одноимённый дебютный альбом Лученцо, вышедший в 2011 году.

Список композиций 
 Emigrante del Mundo (radio version) (3:14)
 Emigrante del Mundo (instrumental) (3:17)

Примечания 

Песни по алфавиту
Синглы по алфавиту
Песни 2007 года
Синглы 2007 года
Дебютные синглы 2007 года
Песни 2010 года
Синглы 2010 года
Песни Лученцо
Песни, написанные Лученцо